Hamilton [hemiltn] může být:

Místní jméno

USA 
 Hamilton County – název celkem 10 různých okresů v USA
 Hamilton (Ohio) – město v americkém státě Ohio 
 Hamilton (Virginie) – malé město v USA

Kanada 
 Hamilton (Ontario) – město v kanadské provincii Ontario
 Hamilton (řeka) – do roku 1965 název řeky Churchill v provincii Newfoundland a Labrador v Kanadě

Nový Zéland 
 Hamilton (Nový Zéland) – 4. největší novozélandské město

Spojené království 
 Hamilton (Bermudy) – hlavní město Bermud (zámořské území Spojeného království v Atlantiku)
 Hamilton (Skotsko) – přibližně 9. největší skotské město

Příjmení osob 
 viz Hamilton (příjmení)

Objevy Williama Rowana Hamiltona 
 William Rowan Hamilton (1805–1865) – irský matematik, fyzik a astronom
 Hamiltonova–Jacobiho rovnice 
 Hamiltonova funkce
 Hamiltonovský graf 
 Hamiltonovská kružnice 
 Hamiltonův operátor

Jiný význam 
 Hamilton Bulldogs
 Hamilton Spectator Trophy
 Třída Hamilton – třída kutrů Pobřežní stráže USA
 Hamiltonova letecká základna – bývalá letecká základna Ozbrojených sil USA

Podobné názvy 
 Hamiltony (dříve Hamiltonky) – dříve ves, dnes součást města Vyškova